Рамм — фамилия, дворянский род.

Известные носители:
 Рамм, Александр Александрович (род. 1988) — российский виолончелист.
  (1916—1992) — баптистский теолог.
 Рамм, Борис Яковлевич (1902—1989) — советский историк и религиовед.
 Рамм, Вильхельм (1921—1982) — норвежский шахматист.
 Рамм, Вита Иозовна — российская журналистка и радиоведущая, редактор.
 Рамм, Владислав Алексеевич (род. 1995) — российский певец.
 Рамм, Лев Моисеевич (1906—1986) — советский спортсмен (русские и стоклеточные шашки), судья всесоюзной категории, шашечный теоретик и педагог, заслуженный тренер СССР (1966).
  — британский пианист.
 Рамм, Николаус (?—1532) — протестантский переводчик и проповедник.
  (1903—1986) — шведский боксёр.